(2759) Идоменей () — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 14 апреля 1980 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом в обсерватории Андерсон-Меса и назван в честь критского царя Идоменея.

См. также 
 Список астероидов (2701—2800)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии
Астероиды, открытые Эдвардом Боуэллом